1999, het jaartal
 1999 (album), een album van de Amerikaanse zanger Prince
 1999 (nummer), een nummer van het gelijknamige album van Prince
 1999 (film), een Amerikaanse film uit 1998
 1999 (film uit 2009), een Canadese film uit 2009
 (137170) 1999 HF1, een planetoïde
 1999 (Joey Bada$$), een mixtape van Amerikaanse rapper Joey Badass